Tonetti ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Tonetti (1903–1971), italienischer Geistlicher, Bischof von Cuneo
 Mary Lawrence Tonetti (1868–1945), US-amerikanische Bildhauerin
 Riccardo Tonetti (* 1989), italienischer Skirennläufer